Murgescu:
 Costin Murgescu
 Ioan Murgescu

Nume de familie românești